«Нелюдь, или В раю запрещена охота» — художественный фильм Юрия Иванчука по сценарию Аркадия Вайнера.

Сюжет 
Председательница горисполкома Зоя Михайловна Шерстобитова становится жертвой преступников, которые похищают её сына-подростка. За расследование принимается начальник уголовного розыска Плужников, однако свою деятельность он вынужден держать в секрете: похитители предупредили мужа Шерстобитовой, что, если тот обратится в милицию, ребёнок погибнет...

В ролях

История создания 
Первоначально режиссёром фильма должен был стать Виктор Аристов, однако из-за возникших разногласий Аркадий Вайнер прекратил с ним сотрудничество. Позаимствовав из вайнеровского сценария мотив похищения ребёнка у крупной чиновницы, Аристов написал свой собственный сценарий, на основе которого снял фильм «Сатана».

Критика 
Критики и киноведы отнеслись к фильму довольно сдержанно. Александр Фёдоров сопоставил его с вышедшим в том же году «Сатаной» и пришёл к выводу, что у Людмилы Гурченко «был материал для создания интересного, неоднозначного характера», но «она почему-то сыграла вполсилы» (в отличие от Светланы Брагарник, исполнившей аналогичную роль в фильме «Сатана»). Основное же достоинство «Нелюдя», как писал Фёдоров в своём обзоре, заключалось в том, что кинокартина, в отличие от многих других криминальных драм, делала акцент «не на погонях и перестрелках, а на моральной ситуации в семье»: несчастье, постигшее главную героиню, можно было трактовать как «жестокое возмездие за материнские грехи».

Примечания

Ссылки 
 НЕЛЮДЬ («В РАЮ ЗАПРЕЩЕНА ОХОТА»)
 Нелюдь, или В раю запрещена охота (1990)

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1990 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Детективные фильмы СССР
Фильмы Юрия Иванчука
Фильмы с музыкой Микаэла Таривердиева
Фильмы о похищениях людей
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях